Cultures 3: Northland (в России была издана под именем «Мир викингов») — экономическая стратегия немецкой игровой школы. Разработана компанией Funatics Development в 2003 году для персонального компьютера. В состав игры входит редактор карт.

Описание игры 
Классическая экономическая стратегия типа Settlers. Игроку предстоит, управляя мультяшными викингами-колонистами, строить поселение, увеличивая его население, производство, военную мощь, выполняя задания.

Геймплей 
Игроку выдаётся в самом начале склад (большое здание или вытащенная на берег трирема) c небольшим запасом еды и материалов, несколько викингов (обоих полов) и дикая местность.

Игроку предстоит обеспечить людей едой (для чего строится ферма, затем мельница, затем пекарня), жильём, работой. Игра заточена под микроконтроль: каждому нужна работа, каждый должен где-то жить, каждый может завести семью, носить ботинки, немного зелий, каждый должен удовлетворять свои потребности во сне, еде, общении, и, в случае с оружейниками, в религии.

Все здания имеют несколько уровней развития. С улучшением здания у него появляются новые функции или улучшаются старые.

В ходе занятия какой-нибудь деятельностью викинги получают опыт, который выражается в достижении нового уровня мастерства, который, в свою очередь, позволяет расширить спектр работы рабочего, и, по неподтверждённым данным, его эффективность работы. Например: фермер работает, накапливает опыт, и, получив уровень, получает возможность работать на мельнице. После её постройки, проработав на ней немного, он получает ещё один уровень, и получает возможность печь хлеб. После получения очередного уровня он может печь пироги, приносящие большую пользу. Такая же схема и работает и в отношении других профессий: копатель глины может стать гончаром, производящим кирпичи, впоследствии он научится изготавливать посуду и черепицу для крыш.

Сюжет 
Основная кампания Northland снова возвращает игрока к приключениям Бьярни, знакомого по первой и второй части данной серии. К Бьярни за помощью обратился его боевой товарищ из Cultures 2 — сарацин Хаджи (Хатчи), чью деревню на Аравийском полуострове атакуют страшные змееподобные твари. Бьярни и Кира собирают своих викингов и немедленно спешат на помощь старому другу. ..
Кампания состоит из девяти эпизодов, каждый из которых имеет достаточно оригинальную в рамках кампании цель и отличается своеобразной, но интересной трактовкой авторами сюжета скандинавских мифов.

Особенности игры 
 Живописная мультяшная графика.
 Увлекательный и правдоподобный геймплей.
 Интересный фэнтезийный сюжет.

Отличие от Cultures 2 
 добавлены новые интересные миссии
 улучшен движок игры
 намного улучшена графика (изображение стало более сглаженным)

Примечания

Ссылки 
 Официальный русский сайт игры

Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры, изданные Snowball Studios
Игры для Windows